Fondón puede referirse a:

Lugares 
En España
 Fondón, municipio de la provincia de Almería.
 Fondón, localidad del municipio de Castrillón, en la provincia de Asturias.
 Fondón, localidad del municipio de Gijón, en la provincia de Asturias.
 Fondón, localidad del municipio de Sarria, en la provincia de Lugo.
 O Fondón, localidad del municipio de Sober, en la provincia de Lugo.
 O Fondón, localidad del municipio de Toén, en la provincia de Orense.
 Guájar Fondón, localidad del municipio de Los Guájares, en la provincia de Granada.
 Fondóns, localidad del municipio de Quintela de Leirado, en la provincia de Orense.
 Portofondón, localidad del municipio de Palas de Rey, en la provincia de Lugo.